

События 
 В Великом Новгороде возведены Церковь Святой Троицы, Церковь Святых великомучеников Мины и Виктора, Храм Марии Магдалины.
 Нашествие чёрной смерти на русские княжества. Чума 1417 года отличалась страшной смертностью. По выражению летописца того времени, смерть косила людей, как серп косит колосья. Начиная с 1417 года, чумные эпидемии почти беспрерывно или с весьма короткими перерывами господствовали на Руси то в меньшей, то в большей степени до 1428 года.
 1417—1431 — Папа римский Мартин V.
 Мехмед Челеби подавляет восстание в Анатолии.
 Строительство медресе Улугбека в Бухаре.
 Король Венгрии Сигизмунд  I Люксембург пригласил для работы в своей канцелярии известного итальянского гуманиста, педагога Пьетро Паоло Верджерио.
 Герцог Бургундии Жан Бесстрашный заключил союз с королевой Франции Изабеллой Баварской.
 Иоланда Арагонская сумела получить от короля Франции Карла VI указ, в котором его дофин Карл признавался законным сыном короля, и таким образом, пусть косвенно, были подтверждены его права на престол.
 Произошла коронация Эльжбеты Грановской - третьей жены короля Польши Владислава II Ягелло.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1417 году
 Георгий VIII - последний царь объединённой Грузии.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1417 году
 Юсуф III ан-Насир - эмир Гранады.

См. также